Carrillo est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Patronyme

Adriana González Carrillo (1975- ), femme politique mexicaine.
Alejandro Carrillo Marcor, gouverneur mexicain de Sonora de 1975 à 1979.
Alfonso Carrillo de Acuña, archevêque espagnol de Tolède de 1446 à 1482.
Alfonso Carrillo, évêque espagnol de Pampelune de 1473 à 1491.
Alonso de la Cueva-Benavides y Mendoza-Carrillo (1572-1655) : cardinal espagnol.
Álvaro Carrillo, évêque espagnol de Palencia de 1297 à 1305.
André Carrillo (1991-), footballeur péruvien.
Antonio Carrillo Flores (1909-1986, homme politique mexicain.
Antonio Carrillo Flores, recteur mexicain de l'Institut technologique autonome de Mexico de 1971 à 1972.
Antonio Carrillo Mayoral, évêque espagnol de Plasencia de 1815 à 1826.
Antonio Carrillo Puche (1929 ou 1930 -2004), vice-ambassadeur d'Espagne argentin.
Braulio Carrillo Colina (1800-1845), président costaricien de 1835 à 1837 et de 1838 à 1842.
Carlos Antonio Carrillo (1783–1852), gouverneur américain de l'Alta California de 1837 à 1838.
Carlos Carrillo Nalda (1908-1994), joueur et entraîneur péruvien de football.
Cesar Carrillo (1984- ), joueur de baseball américain.
Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel (?-1631), général espagnol et vice-roi de la Nouvelle-Espagne de 1621 à 1624.
Elpidia Carrillo (1961- ), actrice mexicaine.
Erik Carrillo, musicien américain.
Felipe Carrillo Puerto (1872-1924), gouverneur mexicain du Yucatán de 1922 à 1923.
Fernando Carrillo (1966- ), acteur vénézuélien.
Francisco Carrillo, poète péruvien.
Gil Álvarez Carrillo de Albornoz (1310-1367), cardinal espagnol.
Guido Carrillo (1991- ), footballeur argentin évoluant à l'AS Monaco.
Isolina Carrillo (1907-1996), compositrice et chanteuse cubaine.
Jesus Galvan Carrillo (1974- ), diplomate espagnol.
Joaquín Carrillo Mayoral, évêque espagnol de Zamora de 1804 à 1810.
Jordán Carrillo (2001-), footballeur mexicain.
José Antonio Carrillo (1796-1862), homme politique américain.
José Carrillo de Albornoz (1671-1747), duc de Montemar, militaire et homme politique espagnol.
Juan Carrillo (1937- ), aristocrate, artiste, poète et romancier espagnol.
Juan José Carrillo (1842–1916), homme politique américain.
Julián Carrillo (1875-1965), compositeur mexicain.
Leo Carrillo (1881-1961), acteur américain.
Luis de Benavides Carrillo (1608-1668), général et homme politique espagnol.
Mario Carrillo (1956- ), footballeur mexicain.
Mary Carrillo (1919- ), actrice espagnole.
Micheline Carrillo, femme politique française.
Monica Carrillo (1976- ), journaliste espagnol.
Pedro Carrillo de Huete, aristocrate, politicien et historien espagnol.
Ramón Carrillo (1906-1956), neuro-chirurgien argentin.
Santiago Carrillo (1915-2012), homme politique et écrivain espagnol.
Tatiana Clouthier Carrillo (1964- ), femme politique mexicaine.
Yadhira Carrillo (1972- ), actrice mexicaine.

Toponymes

Costa Rica 
 Carrillo, canton de la province de Guanacaste.
Felipe Carrillo Puerto, commune.
Parc national Braulio Carrillo, parc national.
 Carrillo, cratère lunaire.

Venezuela 
 Carrillo, paroisse de la municipalité de Candelaria.
 Carrillo, localité de la paroisse civile de General Urdaneta de la municipalité de Baralt dans l'État de Zulia.

Patronyme hispanique